Пробій — явище втрати діелектриком електроізоляційних властивостей з утворенням каналу електропровідності при розміщенні його в електричному полі.
 Електричний пробій
 Електротепловий пробій
 Електрохімічний пробій
 Пробій — скоба на дверях для висячого замка чи засува

Спортивні організації 
 «Пробій» — аматорський футбольний клуб із міста Городенка Івано-Франківської області.
 «УСТ Пробій» — українське спортивне товариство з німецького поселення Нойбоєрн.

Топонім 
 Пробій — каскадний водоспад на річці Прут, розташований у межах міста Яремче.